4. Halowe Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły od 24 do 26 lutego 2010 w stolicy Iranu Teheranie. Najwięcej medali – 21 – wywalczyli reprezentanci gospodarzy. W zawodach wystartowało 23 reprezentacji narodowych skupionych w Azjatyckim Stowarzyszeniu Lekkoatletycznym.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
2010
Lekkoatletyka w Iranie
2010 w Iranie
Sport w Teheranie